Vitkronad styltlöpare (Himantopus melanurus) är en sydamerikansk vadarfågel i familjen skärfläckor med omtvistad taxonomi.

Utseende 
Vitkronad styltlöpare är liksom alla styltlöpare en gracil vadarfågel med lång hals, litet huvud, tunn och rak näbb samt framför allt mycket långa, rosa ben; styltlöpare har näst efter flamingor fågelvärldens längsta ben i förhållande till kroppsstorleken. Även fjäderdräkten är likartad, med vit undersida, svart ovansida, svart näbb. 

Vitkronad styltlöpare har dock likt amerikansk styltlöpare svart även i nacken och på huvudsidorna. Könen är relativt lika, men honan är mer brun på manteln och skapularer. Jämfört med amerikansk styltlöpare är den större, med vit hjässa och ett vitt band längst ner i nacken.

Utbredning och systematik 
Vitkronad styltlöpare förekommer från norra Chile och östcentrala Peru till sydöstra Brasilien och centrala Argentina. Dess artstatus är omstridd och kategoriseras antingen som god art, underart till amerikansk styltlöpare eller inkluderas tillsammans med denna och australisk styltlöpare i styltlöparen.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Skärfläckor
Fåglar i neotropiska regionen